

Населені пункти та їхні частини
 Плюти — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Плюти — село в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Плюти — село в гміні Папротня Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Плюти — село в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Плюти — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Плюти — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Плюти — колонія в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Плюти — осада в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Плюта

Примітки